Wasser in der Lunge steht für:
 Lungenödem (Wasserlunge), Krankheitsbild
 Ertrinken, Tod durch Einatmen von Flüssigkeiten